Citepus kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Citepus, Cilacap, by, 
 Citepus, Sukabumi, by, 

Robotskapade Indonesienförgreningar